Vlaka je lahko:
 Vlaka, otok
 Vlaka, Slivno (Hrvaška)
 Vlaka, Vrgorac (Hrvaška)